|}

Die Bahnstrecke Nyfors–Piteå (früher Älvsbyn–Piteå) ist eine schwedische Bahnstrecke zwischen Nyfors und Piteå in Norrbottens län. Sie hat eine Länge von 54 Kilometern. Die Normalspurstrecke ist durchgehend einspurig. Besitzer der Strecke ist der schwedische Staat. Betreiber der Strecke ist das Unternehmen Green Cargo.

Geschichte 
Die Strecke wurde zwischen 1912 und 1915 erbaut. Am 17. Dezember 1914 wurde der provisorische Personenverkehr zwischen Älvsbyn und Piteå aufgenommen, am 22. Dezember erfolgte der provisorische Güterverkehr. Am 1. Oktober 1915 erfolgte die offizielle Eröffnung.  Am 16. Juni 1995 wurde die Elektrifizierung in Betrieb genommen.

Betrieb 
Im Frühjahr 1995 wurde die Strecke Älvsbyn–Piteå elektrifiziert und bekam über ein neu erbautes Gleisdreieck eine neue Verbindung zur Södra stambana. Diese Verbindung und der damit verbundene neue Streckenbeginn ist ein Teil des Bahnhofes Nyfors. Die Rationalisierung des Güterverkehrs wurde fortgesetzt, unter anderem erfolgte der Ausbau auf eine Achslast von 25 Tonnen, die Strecke wurde mit Fernsteuerung und ATC ausgestattet. Die Elektrifizierung wurde 2004 zwischen Piteå und Svedjan fortgesetzt.

Seit dem 29. Mai 1972 besteht kein Personenverkehr mehr auf der Strecke. Es verkehren rund ein Dutzend Güterzugpaare pro Tag. Hierbei handelt es sich größtenteils Züge für die Forst- und Holzwirtschaft. Die meisten Züge verkehren mit Lokomotiven des Typs Rc4 / Rd2 von Green Cargo. Zudem verkehren Diesellokomotiven des Typs T44 / Td.

2020 wurde auf Grund von Streckenmängeln die Höchstgeschwindigkeit für den Abschnitt Arnemark (km 38,950)–Piteå (km 48,850) auf 70 km/h herabgesetzt.

Weblinks 
 
 Infos und Bilder auf Jvgfoto.se

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Norrbottens län